Penny Coomes (née le  à Maidenhead), est une patineuse artistique britannique de danse sur glace. Patinant avec son partenaire Nicholas Buckland depuis 2005, elle est médaillée de bronze aux Championnats d'Europe 2014 ainsi que triple championne de Grande-Bretagne entre 2012 et 2014. Le couple a pris part aux Jeux olympiques en 2010 et 2014.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineuse artistique britannique
Naissance en avril 1989
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018